The Stolen Masterpiece – film del 1914 diretto da H.O. Martinek
The Stolen Masterpiece – cortometraggio del 1914 diretto da Thomas Ricketts